Глория Хупер (; ) — итальянская легкоатлетка, специалистка по бегу на короткие дистанции. Выступает на профессиональном уровне с 2009 года, победительница чемпионата мира по эстафетам, чемпионка Средиземноморских игр, многократная чемпионка Италии, участница трёх летних Олимпийских игр.

Биография 
Глория Хупер родилась 3 марта 1992 года в коммуне Виллафранка-ди-Верона, Венеция. Имеет ганские корни, её родители в 1985 году переехали из Ганы в Италию и поселились в Неаполе.

Впервые заявила о себе в сезоне 2009 года, выиграв бронзовую медаль в беге на 100 метров на юношеском чемпионате Италии в Гроссето.

В 2010 году вошла в состав итальянской сборной и выступила в беге на 200 метров на юниорском мировом первенстве в Монктоне.

В 2011 году отметилась выступлением на юниорском европейском первенстве в Таллине, где заняла седьмое место в 200-метровой дисциплине и вместе с соотечественницами завоевала серебряную награду эстафете 4 × 100 метров.

В 2012 году бежала 200 метров на чемпионате Европы в Хельсинки — на предварительном квалификационном этапе показала достаточно высокий результат 22,95 и выполнила олимпийский квалификационный норматив, тогда как на стадии полуфиналов была дисквалифицирована. На летних Олимпийских играх в Лондоне в предварительном забеге 200 метров показала время 23,25, чего оказалось недостаточно для выхода в полуфинал.

В 2013 году стартовала в беге на 60 метров на чемпионате Европы в помещении в Гётеборге, выиграла бронзовые медали в беге на 200 метров и в эстафете 4 × 100 метров на молодёжном европейском первенстве в Тампере, бежала 200 метров на чемпионате мира в Москве.

В 2015 году выступила в беге на 200 метров и в эстафете 4 × 100 метров на чемпионате мира в Пекине.

В 2016 году бежала 60 метров на чемпионате мира в помещении в Портленде. На чемпионате Европы в Амстердаме принимала участие сразу в трёх дисциплинах: 100 метров, 200 метров, эстафета 4 × 100 метров. Выполнив олимпийский квалификационный норматив на 200-метровой дистанции (23,20), прошла отбор на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро — на предварительном квалификационном этапе 200 метров показала результат 23,05 и в финал не вышла.

В 2017 году дошла до полуфинала в беге на 60 метров на чемпионате Европы в помещении в Белграде. Стартовала в эстафете на командном чемпионате Европы в Лилле и на чемпионате мира по легкоатлетическим эстафетам в Нассау. Бежала 200 метров на чемпионате мира в Лондоне.

В 2018 году на Средиземноморских играх в Таррагоне получила серебро в беге на 200 метров и взяла бронзу в эстафете 4 × 100 метров. На чемпионате Европы в Лондоне в тех же дисциплинах дошла до полуфинала и стала седьмой соответственно.

В 2019 году участвовала в чемпионате мира по эстафетам в Иокогаме, командном чемпионате Европы в Быдгоще, Всемирных военных играх в Ухане. Бежала 200 метров и эстафету 4 × 100 метров на чемпионате мира в Дохе, во втором случае установила национальный рекорд Италии — 42,90.

В 2021 году одержала победу в эстафете 4 × 100 метров на чемпионате мира по эстафетам в Хожуве. На командном чемпионате Европы в Хожуве была шестой в беге на 100 метров и пятой в эстафете 4 × 100 метров. Бежала 200 метров и эстафету 4 × 100 метров на Олимпийских играх в Токио.

В 2022 году на Средиземноморских играх в Алжире стала пятой в 200-метровой дисциплине и выиграла эстафету. Вместе с итальянской командой заняла третье место в эстафете 4 × 100 метров на чемпионате Европы в Мюнхене (участвовала только в предварительном квалификационном забеге).

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Италии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Италии по лёгкой атлетике